Сире́нь — посёлок в Бахчисарайском районе Республики Крым, в составе Железнодорожненского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Железнодорожненcкого сельского совета Бахчисарайского района Автономной Республики Крым), при одноимённой железнодорожной станции Крымской железной дороги.

Население

География 
В Сирени 1 улица — Ялтинская, площадь, занимаемая посёлком, 6,3 гектара, на которой в 39 дворах, по данным сельсовета, на 2009 год, числилось 117 жителей, в Сирени действует магазин.

Поселок расположен на юге центральной части района, в 8 километрах от Бахчисарая по автодороге  (по украинской классификации — , в продольной долине между Второй и Третьей грядами Крымских Гор, высота центра над уровнем моря — 130 м. Расстояние до Симферополя около 40 километров, до Севастополя — около 30. Станция Сирень находится на 1502 километре железной дороги Москва — Севастополь. Здесь же от севастопольского шоссе ответвляется автодорога  Бахчисарай — Ялта ( украинской классификации) через Ай-Петри. Сирень связана автобусным сообщением с Бахчисараем, Севастополем и Симферополем.

История 
Посёлок имеет недавнюю историю: он возник как пристанционный после постройки Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги в 1875 году и получил название от лежащей в долине Бельбека местности Сюйрен и расположенных поблизости сёл Биюк-Сюйрен (Танковое) и Кучук-Сюйрен (Малое Садовое). Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, на железнодорожной станции Сюрень, Тебертинского сельсовета Бахчисарайского района, числилось 6 дворов, население составляло 21 человек (11 мужчин и 10 женщин). В национальном отношении учтено 13 русских и 5 украинцев, 2 татарина и 1 грек.

С 25 июня 1946 года Сюрень в составе Крымской области РСФСР. В 1952 году станция Сюрень была переименована в Сирень. На 1953 год ещё станция Сирень входила в Тургеневский сельсовет. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время перевода в статус посёлка пока не установлено: на 15 июня 1960 года уже посёлок Сирень числился в составе Предущельненского сельсовета, на 1968 год — в составе упразднённого впоследствии Подгородненского, с 1970 года — в Железнодорожненском сельсовете. По данным переписи 1989 года в селе проживало 104 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года Сирень в составе Республики Крым России.

Бешуйская узкоколейка 
В 1920 году, по распоряжению барона Врангеля, от станции Сирень была проложена узкоколейка до Бешуйских угольных копей, действовавшая несколько десятилетий. Время её разборки пока не установлено.

См. также 
 Сирень (станция)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Бахчисарайского района